Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2016. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

  
 
 
 

 
 
 
 

 Formula: 13 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo dieci squadre, mentre Spagna, Ucraina e Paesi Bassi sono ammesse direttamente al secondo turno grazie al miglior ranking, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana nel 2017.

Tabellone

Primo turno

Romania vs. Slovenia

Portogallo vs. Austria

Russia vs. Svezia

Ungheria vs. Israele

Secondo turno

Romania vs. Spagna

Ucraina vs. Austria

Russia vs. Olanda

Ungheria vs. Slovacchia

Playoff 1º turno

Svezia vs. Olanda

Playoff 2º turno

Portogallo vs. Slovenia

Israele vs. Svezia

Verdetti 
 Ammesse agli spareggi per il GM:  -  -  - 
 Retrocesse nel Gruppo II:  -

Voci correlate 
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo II
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa I